Peter Lindegaard er navnet på flere personer:

 Peter Lindegaard (gartner) (1758-1832) – dansk slotsgartner
 Peter Lindegaard (godsejer) (1832-1916) – dansk godsejer og hofjægermester (Peter Salomon Lindegaard)
 Peter Lindegaard (erhvervsmand) (født 1955) – dansk erhvervsmand og politiker